Guardianes de la noche puede referirse a: 

 Guardianes de la noche, novela de fantasía de Serguéi Lukiánenko publicada en 1998.
 Guardianes de la noche, película de terror fantástico de Timur Bekmambetov, estrenada en 2004 y basada en la novela de Serguéi Lukiánenko.
 Guardianes de la noche, nombre dado en España al manga shonen Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotouge.
 Guardianes de la noche, nombre dado en España al anime Kimetsu no Yaiba, basado en el manga de Koyoharu Gotouge.
 Guardianes de la noche: Tren infinito, nombre dado en España a la película japonesa Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, estrenada en 2020.